PRB, automerk uit Australië
 PRB (Poudreries Réunies de Belgique), voormalige Belgische munitiefabrikant (failliet verklaard in 1990) met vestiging in Balen
 Transnistrische roebel, munteenheid van Transnistrië met officieuze muntcode PRB
 Braziliaanse Republikeinse Partij (Portugees: Partido Republicano Brasilieiro)